Mechanical Bull – jest to szósty album studyjny amerykańskiego rockowego zespołu Kings of Leon, wydany we wrześniu 2013 przez RCA Records i wyprodukowany przez stałego współpracownika zespołu, Angelo Petraglię. Album zapowiadał singel „Supersoaker”, którego światowa premiera nastąpiła 17 lipca 2013 na antenie BBC Radio One. Płyta zadebiutowała na 2. miejscu zestawienia OLiS, najlepiej sprzedających się albumów w Polsce. Album sprzedał się w Polsce w nakładzie ponad 10 tysięcy egzemplarzy za co został nagrodzony złotą płytą.

Lista utworów

Wydanie podstawowe

Wydanie deluxe

Wydanie ekskluzywne Saturn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013